Il nome Gaio Claudio Pulcro può riferirsi a più personaggi dell'antichità romana:

Gaio Claudio Pulcro, console nel 177 a.C.;
Gaio Claudio Pulcro, console nel 92 a.C.;
Gaio Claudio Pulcro, pretore nel 56 a.C. e fratello di Publio Clodio Pulcro.